Округ Дор () располагается в штате Висконсин, США. Официально образован в 1851 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 27 785 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 6 138,306 км2, из которых 1 248,381 км2 суша и 1 888,000 км2 или 79,700 % это водоемы.

Соседние округа 
 Кевони округ (юг)
 Браун округ (юго-восток над Грин-Бей; границы по воде, а не по суше)
 Оконто округ (к юго-западу над Грин Бэй)
 Мэринетт округ (северо-запад над Грин Бэй)
 Меномини округ, Мичиган (северо-запад над Грин Бэй)
 Делта округ, Мичиган (север мимо прохода Рок-Айленда)

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 27 961 жителей в составе 11 828 домашних хозяйств и 7 995 семей. Плотность населения составляет 22,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 19 587 жилых строений, при плотности застройки около 16,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 97,84 %, афроамериканцы — 0,19 %, коренные американцы (индейцы) — 0,65 %, азиаты — 0,29 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,33 %, представители двух или более рас — 0,69 %. Испаноязычные составляли 0,95 % населения независимо от расы.

В составе 26,90 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 6,50 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 32,40 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 28,10 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 12,70 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,33 человека, и средний размер семьи 2,84 человека.

Возрастной состав округа: 22,10 % моложе 18 лет, 6,10 % от 18 до 24, 25,40 % от 25 до 44, 27,70 % от 45 до 64 и 27,70 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 43 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,10 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 94,50 мужчин.

климат

По сезону

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Дор, штат Висконсин
  Национальная ассоциация округов США
  Door County Finder
  Door County Visitor Bureau
  Northeast Wisconsin Historical County Plat Maps & Atlases
  History of Door County, Wisconsin
  History of Door County, Wisconsin, The County Beautiful
  Peninsula Pulse

Округа Висконсина